Lazarov (en cyrillique : Лазаров) est un patronyme d'origine bulgare et macédonienne dérivé de Лазар, Lazare qui signifie « fils de Lazare ». Lazarof et Lazaroff en sont des variantes. Lazarov est notamment porté par :

  (1985-), handballeur macédonien ;
 Kiril Lazarov (1980-), handballeur macédonien ;
 Milko Lazarov (1967-),  réalisateur, scénariste et acteur bulgare ;
 Petko Lazarov (1935-), ancien joueur bulgare de basket-ball ;
 Valentin Lazarov (1931-), ancien arbitre de basket-ball bulgare ;
 Zdravko Lazarov (1976-), joueur de football international bulgare.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme bulgare
Homonymie de patronyme macédonien